Буга́ев (Буга́ева) — русская фамилия тюркского происхождения.

Известные носители 
 Бугаев, Абдулла Махмудович (род. 1949) — российский учёный, общественный и политический деятель.
 
 
 Бугаев, Анатолий Афанасьевич (род. 1938) — советский футболист, тренер.
 
 
 Бугаев, Виталий Анатольевич (1969—2000) — Герой Российской Федерации.
 Бугаев, Иван Максимович (1919—1980) — советский оперный певец.
 Бугаев, Игорь Борисович (1933—2021) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Бугаев, Михаил Николаевич (род. 1982) — российский рок-музыкант, гитарист, автор песен. Основатель группы «Гран-КуражЪ».
 Бугаев, Николай Васильевич (1837—1903) — российский математик, философ.
 Бугаев, Семён Васильевич (1914—1984) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Бугаев, Юрий Степанович (1946—2021) — советский и российский государственный деятель и учёный.

См. также